Partia Postępowa (1912)
 Partia Postępowa (1924–1934)
 Partia Postępowa (1948)
 Partia Postępowa Vermontu